Грата́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Ле-Фусре. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31229.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 45 км к юго-западу от Тулузы.

В центре коммуны проходит , а на юго-востоке протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 699 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 442 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 341 были экономически активными, 101 — неактивными (показатель активности — 77,1 %, в 1999 году было 75,9 %). Из 341 активных жителей работали 319 человек (182 мужчины и 137 женщин), безработных было 22 (6 мужчин и 16 женщин). Среди 101 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 45 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Михаила (XV век). Исторический памятник с 1926 года
 Монументальный крест (XVIII век). Исторический памятник с 1953 года

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна